Ágyú, hosszú csövű löveg
Ágyú, a címerképek közé tartozó heraldikai jelkép